Тебризский музей профессий () — музей, начавший функционировать в 2017 году по инициативе тебризского скульптора, писателя и коллекционера Рзы Сараби Агдам, отражает исторические профессии Азербайджана. Его закрытие в Международный день музеев 18 мая 2020 года после трех лет работы вызвало протесты общественности.

История 
Тебризский музей профессий был создан усилиями Сараби Агдама, скульптора, писателя и исследователя из Тебриза. Открытие музея состоялось 11 мая 2017 года. В музее есть экспонаты, отражающие исторические профессии Азербайджана. Другие экспонаты включают фонарик Томаса Эдисона, коллекцию фонарей, не имеющую аналогов на Ближнем Востоке, книгу Корана эпохи Тимуридов, карту Каджаров и царских границ после Туркменчайского договора, предметы из посольства Германии времен нацизма и оружие разных исторических периодов.

Закрытие музея 
В течение 3 лет музей работал совершенно бесплатно. Кроме того, в эти годы государство и чиновники не поддерживали деятельность музея. Основатель музея Реза Сараби Агдам сказал, что за эти годы он видел от чиновников только пустые обещания и сухое поощрение. Хотя ему поступали предложения о продаже его коллекций из нескольких зарубежных стран и некоторых крупных городов Ирана, коллекционер не принял эти предложения. Коллекционер из Тебриза, который собирал старые вещи и особенно фотоаппараты на свои деньги, не получая помощи от каких-либо государственных органов, через 3 года был вынужден забрать экспонаты из Профессионального музея, потому что муниципалитет Тебриза не сдержал свое обещание купить фотоаппараты. Музей был закрыт 18 мая 2020 года, в Международный день музеев. Это событие вызвало протесты людей.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Тебризский профессиональный музей
 

Музеи Азербайджана